

Emittenti radiofoniche
Rai Radio 2 – seconda rete radiofonica della Rai
BBC Radio 2 – seconda rete radiofonica della BBC
Radio SRF 2 Kultur – emittente radiofonica pubblica svizzera di lingua tedesca
RTÉ 2fm, radio musicale irlandese nota in passato come Radio 2
Radio 2 (Australia), radio australiana non più attiva
Radio 2 (Belgio), radio belga
CBC Radio 2, radio musicale canadese
NPO Radio 2, radio dei Paesi Bassi
CyBC Radio 2, radio pubblica cipriota
Radio 2 (Ghana), radio nazionale ghanese
Radio Dos, radio costaricana
Radio 2 (Emirati Arabi Uniti), radio degli Emirati Arabi Uniti di lingua inglese che copreAbu Dhabi, Dubai e la parte settentrionale dello Stato
Radio GRP 2 Melody – seconda emittente radiofonica di Torino del gruppo Radio GRP

Programmi di Rai Radio 2
Radio2 on my mind – trasmissione radiofonica di Rai Radio 2
Radio 2 SuperMax – trasmissione radiofonica di Rai Radio 2
Radio 2 Days – trasmissione radiofonica di Rai Radio 2
Radio 2 Live – trasmissione radiofonica di Rai Radio 2
Viva Radio 2 – trasmissione radiofonica di Rai Radio 2